FNX steht für:
 FNX (Rapper), in der Schweiz lebender Rapper
 Falcon FNX, vormaliger Name der Dassault Falcon 7X
 FN FNX, halbautomatische Pistole von Fabrique Nationale Herstal, Vorgänger der FN FNS-9
 Fenix Lucha Libre, ehemalige chilenische Profi-Wrestlingpromotion
 First Nations Experience, einziges US-amerikanisches Broadcast-Network mit dem Fokus auf den First Nations
 Quadra FNX Mining, kanadisches Bergbauunternehmen, seit 2012 Teil von KGHM Polska Miedź

Abkürzung